pessoas
 Manuel Alves de Azevedo  “Mané Marreco”
 Marcelo Giardi, esquiador aquático brasileiro
 Marreco Futsal equipe de Futebol de Salão do município de Francisco Beltrão
 Sergio Moro
 Tozé Marreco
aves
 Pato#Marreco (Anas platyrhynchos domesticus) forma domesticada
 Marreca-cricri (Anas versicolor)
 Marreca-toicinho (Anas bahamensis) 
 Marrecão (Netta peposaca)
 Marreco (Anas querquedula)
 Marreco Mandarim (Aix galericulata)
 Marrequinha-comum (Anas crecca)

Ver Também
Pato_(desambiguação)

Desambiguação